Rudolf Lessing ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Lessing (Tiermediziner) (1917–2002), deutscher Tierarzt 
 Rudolf Lessing (Ingenieur) (1939/1940–2015), deutsch-italienischer Ingenieur und Unternehmer